Храм Рождества Иоанна Предтечи — название христианских храмов, освящённых в честь праздника Рождества святого Иоанна, Предтечи и Крестителя Господа.

Обиходные названия: Иоанно-Рождественская церковь, Иоанно-Рождественский собор.

Престольный праздник — 7 июля в Православной церкви, 24 июня в Католической.

Россия

Екатеринбург и область 
 Иоанно-Предтеченский собор — в Екатеринбурге.
 Церковь Рождества Иоанна Предтечи в Покровском монастыре — в городе Верхотурье.

Москва и область 
 Церковь Рождества Иоанна Предтечи на Бору — в Москве (утрачена).
 Церковь Рождества Иоанна Предтечи у Варварских ворот — в Москве.
 Храм Рождества Иоанна Предтечи в Ивановском — в Москве.
 Храм Рождества Иоанна Предтечи на Пресне — в Москве.
 Храм Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках — в Москве.
 Церковь Рождества Иоанна Предтечи — в селе Ивановское Ступинского района.
 Церковь Рождества Иоанна Предтечи — в селе Садки Истринского района.

Нижегородская область 
 Церковь Рождества Иоанна Предтечи на Торгу — в Нижнем Новгороде.
 Церковь Рождества Иоанна Предтечи — в селе Абрамово Арзамасского района.

Ростовская область 
 Церковь Рождества Иоанна Предтечи — в станице Боковская.
 Церковь Рождества Иоанна Предтечи — в станице Мишкинская Аксайского района.

Санкт-Петербург и область 
 Церковь Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове — в Санкт-Петербурге.
 Церковь Рождества святого Иоанна Предтечи Чесменская — в Санкт-Петербурге.
 Храм Рождества Иоанна Предтечи — в Орешке.
 Церковь Рождества Иоанна Предтечи — в Старой Ладоге.

Ярославкая область 
 Церковь Рождества Иоанна Предтечи — в Ярославле (утрачена).
 Церковь Рождества Иоанна Предтечи — в Угличе.

Другие 
 Церковь Рождества Иоанна Предтечи — в селе Лум Яранского района Кировской области.
 Собор Рождества Иоанна Предтечи — в Прокопьевске.
 Собор Рождества Иоанна Предтечи — в Пскове.
 Церковь Рождества Иоанна Предтечи — в Суздале.

Белоруссия 
 Церковь Рождества Иоанна Предтечи — в Новополоцке.

ЛНР 
 Церковь Рождества Иоанна Предтечи — в Меловатке.

Польша 
 Храм Рождества Иоанна Предтечи — в селе Гладышув Малопольского воеводства.
 Храм Рождества Иоанна Предтечи — в селе Кожкев Малопольского воеводства.

Финляндия 
 Церковь Рождества Иоанна Предтечи — в городе Кеми.

См. также